Большая Ижора:

 Большая Ижора — посёлок городского типа в Ломоносовском районе Ленинградской области России
 Большая Ижора — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на участке Санкт-Петербург — Калище